Dos Arroyos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Dos Arroyos, Argentina, Misiones,

Mexiko 

 Dos Arroyos, Juchique de Ferrer, 
 Dos Arroyos, Sinaloa, Culiacán, 
 Dos Arroyos, Oaxaca, Santa María Chimalapa, 
 Dos Arroyos, Catemaco, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar